Альбе́рт Петро́вич Ивано́в (27 февраля 1931 — 29 июня 2018) — советский и российский партийный и хозяйственный деятель, первый секретарь Орловского горкома КПСС (1968—1975), писатель.

Биография 
Родился 27 февраля 1931 года в Смоленске.

В 1950—1953 годах служил в Советской Армии. После увольнения в запас окончил Смоленский энергетический техникум, работал в Подмосковье, с 1955 года — в Орле. Заочно окончил Московский энергетический институт.

В 1960-х годах — заместитель председателя Орловского горисполкома, начальник областного управления коммунального хозяйства.

В 1968 году избран первым секретарём Орловского горкома КПСС. В 1975—1978 годах — секретарь Орловского обкома по промышленности.

В 1978—1990 годах — заместитель, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.

После упразднения министерства с 18 июля 1990 года и по 2000 год — председатель Росжилкоммунсоюза (с 17 сентября 1991 года — научно-производственный союз Росскоммунмашстрой).

Награды, почётные звания 
Награждён орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта».

Заслуженный работник коммунального хозяйства Российской Федерации (2000).

Почётный гражданин города Орла (1995), почётный гражданин города Смоленска (2010).

Литературная деятельность 
Член Союза писателей России (творческий псевдоним — Иван Смоленский), действительный член Академии российской литературы, автор книг: «Путь России в XXI век», «Судьба Российского Отечества. Взгляд на историю из XXI века», «Что есть наша жизнь?», «Радости и казусы нашей жизни» и др. Его книги выставлялись на международных книжных ярмарках, проходивших в России, Китае, Индии, Франции, Испании, Швейцарии, Германии и на Кубе.

 Поиск смысла. По странам и континентам. — Орёл: Вешние воды, 2005. — ISBN 5-87295-182-5
 Российское государство: исторические закономерности и парадоксы власти. — Москва, Орёл: Вешние воды, 2009. — ISBN 978-5-87295-231-2

Примечания

Ссылки 
 Мар Е. Отец «орловской непрерывки» // Орловская городская газета. — № 24 (206). — 20.06.2014.
 «Созидатель с душой поэта»: к 85-летию почётного гражданина города Орла А. П. Иванова // Infoorel.ru. — 17.02.2016.
 Гольцова А. В., Ерёмин В. П., Лысенко А. И. Почётные граждане города Орла. — Орёл, 1998. — С. 47—52.

Первые секретари Орловского горкома КПСС
Члены Союза писателей России
Секретари Орловского обкома КПСС
Почётные граждане Орла
Почётные граждане Смоленска
Депутаты Орловского городского совета
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС